P-70 (samochód) produkowany w NRD w latach 1955-1959
 P-70 (pistolet) opracowany w Polsce w 1970 (nie wszedł do produkcji seryjnej)